Pele puede referirse a:
 Pele (mitología), diosa de la mitología hawaiana.
 Pele (Ío), volcán en la luna de Júpiter, Ío
 El Pele, Manuel Moreno Maya, cantaor cordobés.
 (2202) Pele, asteroide.
 Pele FC, equipo de fútbol de Guyana.

Otros 
 Pelé (desambiguación)